Кривошеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кривошеево — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Кривошеево — деревня в Темниковском районе Республики Мордовия.
 Кривошеево — деревня в Пеновском районе Тверской области.

Латвия 
 Кривошеево — населённый пункт в Даугавпилсском крае